47. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4–5 lutego 1950 roku w Helsinkach, w Finlandii. Łyżwiarze startowali na stadionie olimpijskim po raz pierwszy. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 11 po trzech dystansach. Po pierwsze złoto mistrzostw Europy sięgnął Norweg Hjalmar Andersen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 20 łyżwiarzy z 6 krajów. Sklasyfikowanych zostało 19.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1950 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach
Finlandia w XX wieku
1950 w Europie